Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1988 прошёл в городе Лозанна (Швейцария) с 11 по 17 апреля 1988 года. Турнир прошёл в 30-й раз. Швейцария приняла мужской чемпионат мира в 3-й раз. В Лозанне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Канады со счётом 5:4. Третье место заняли сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборная Швейцарии со счётом 4:3.

Впервые в чемпионате принимала участие сборная Финляндии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швейцарии (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Пэт Райан), семь европейских мужских сборных (кроме сборной Швейцарии), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за распределение 6-го, 7-го и 8-го мест.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные ФРГ, Франции и Дании набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 6-го, 7-го и 8-го мест) был проведен дополнительный розыгрыш. Сначала между собой встречались сборные ФРГ и Франции, победитель занимал 6-е место в группе, а проигравший встречался со сборной Дании за 7-е место в группе.

В результате в окончательной классификации 6-е место заняла сборная ФРГ, 7-е место — сборная Франции, 8-е место — сборная Дании.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Бо Бакке (сборная Норвегии).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1988

Примечания 

1988
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1988 году
1988 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Апрель 1988 года
Кёрлинг
Чемпионаты мира в Швейцарии